Amerikai Egyesült Államok
 Hayesville (Észak-Karolina)
 Hayesville (Iowa)
 Hayesville (Ashland megye, Ohio)
 Hayesville (Pickaway megye, Ohio)
 Hayesville (Oregon)
 Hayesville (Pennsylvania)